Eugène Meyer peut désigner :
 Eugène Meyer, un mécanicien et inventeur français, auquel sont attribuées de nombreuses contributions au développement de la bicyclette ;
 Eugène Meyer (1875-1959), un banquier et homme de presse américain.